Bývalých německých hřbitovů je v Česku více:

 Bývalý německý hřbitov (Bělá), v zaniklé vesnice Bělá v okrese Olomouc
 Bývalý německý hřbitov (Kozlov), v obci Kozlov (okres Olomouc) v okrese Olomouc
 Bývalý německý hřbitov (Skrbovice), ve vesnici Skrbovice, v obci Široká Niva v okrese Bruntál
 Bývalý německý hřbitov (Slavkov), ve vesnici Slavkov (Kozlov) v okrese Olomouc